Dionís o Dionisi de Carax, en llatí Dionysius, en grec antic ∆ιονύσιος, fou un notable de la ciutat de Carax a Mesopotàmia, que va viure en temps d'August el qual el va enviar cap a l'est per escriure sobre aquelles terres com a recordatori de l'expedició que el seu net Gai Agripa estava fent a terres de parts i àrabs. En parla Plini el Vell a la Naturalis Historia.

Referències 

Escriptors de la Grècia romana
Geògrafs de l'antiga Grècia
Geògrafs romans